Ristiluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ristiluoto (ö i Satakunta), Björneborg, 
 Ristiluoto (ö i Norra Savolax), Kuopio, 
 Ristiluoto (ö i Birkaland), Tammerfors, 

Robotskapade Finlandförgreningar